Molekulska formula -{C17H25N3O5S}- se može odnositi na:

 Meropenem
 Veraliprid